87-й отдельный танковый батальон — формирование (воинская часть, отдельный танковый батальон) автобронетанковых войск РККА СССР в Великой Отечественной войне.

История 

Танковый батальон, вместе со 110-м отдельным танковым батальоном сформирован на базе 25-го танкового полка 163-й моторизованной дивизии 25 августа 1941 года.
 
В действующей армии с 25 августа 1941 года по 25 сентября 1941 года (в соответствии с Перечнем № 29), реально по 19 октября 1941 года.

25-й танковый полк изъят из состава 163-й моторизованной дивизии 25 августа 1941 года в районе Старой Руссы, переформирован в отдельные танковые батальоны, придаваемые стрелковым частям. Батальон, очевидно ведёт бои в районе Парфино до середины сентября 1941 года. 25 сентября 1941 года, по данным Перечня № 29 был обращён на сформирование сводного полка танкового резерва Северо-Западного фронта, однако в соответствии со Справочником боевого состава советской армии по состоянию на октябрь и ноябрь 1941 года проходит как отдельный батальон под своим номером.

Сводный полк танкового резерва Северо-Западного фронта был расформирован 19 октября 1941 года.

В составе

Командиры 
 Великанов, майор

Ссылки 
 Танковые батальоны на сайте Танковый фронт
 Перечень № 29 бронетанковых частей и подразделений (отдельных батальонов, дивизионов, рот и бронепоездов), входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945

Танковые батальоны СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году